Bottlenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Cora Freifrau von dem Bottlenberg (* 1951), deutsche Musikerin

und der Name des folgenden Adelsgeschlechts:
 Bottlenberg (Adelsgeschlecht), bergisches Adelsgeschlecht